Le tournoi d'Ojai Valley est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute du 16 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Susan Behlmar et Robey.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Ojai Valley

Navigation 

Ojai Valley
Compétition de tennis en Californie
Tennis aux États-Unis en 1964
Sport en avril 1964